Asgard, Asgaard o Asgård (nórdico antiguo: Ásgarðr; que significa "Recinto de los Æsir ) es la ciudad de los Æsir. 

También puede referirse a:

Asgard (arqueas), superfilo de Archaea.
Asgard (Era Hiboria), reino ficticio de Era Hiboria.
Asgard (Stargate), una de las cuatro razas más avanzadas razas del universo ficticio de Stargate.
Asgard (cráter), es la segunda estructura mayor de Calisto, un satélite de Júpiter.
Asgaard, programa de televisión en TV Azteca.
Asgard (cómic), mundo ficticio de Marvel Comics.
Asgard (Agrupación musical), banda cubana de rock.